

Праздники и памятные дни 
См. также: :Категория:Праздники 20 февраля

Международные 
  — Всемирный день социальной справедливости.

Национальные 
  — День Героев Небесной Сотни.

Религиозные

Католицизм 
 Память ;
 память .

Православие 
 Память преподобного Парфения, епископа Лампсакийского (IV век);
 память преподобного Луки Елладского (ок. 946);
 память священномученика Александра Талызина, пресвитера (1938);
 память священномученика Алексия Троицкого, пресвитера (1942);
 память мучеников 1003 Никомидийских (303);
 память девы Мастридии;
 память преподобного Априона, епископа Кипрского;
 память епископа Вигилия;
 память преподобного Петра Монемвасийского;
 память преподобного Вонифатия Феофановского, Киевского (1871).

Именины 
 Католические: Вулфрик, Элевтерий.
 Православные: Агафангел, Александр, Алексей, Авгул, Авдат, Априон, Вигилий, Вонифатий, Георгий, Лука, Мастридия, Парфений, Пётр, Серапион, Феопемпт.

События 
См. также: :Категория:События 20 февраля

До XX века 
  — завершилась битва при Лугдуне, в которой Клодий Альбин потерпел поражение от войск римского императора Септимия Севера.
  — в Вифлееме был основан первый женский монастырь.
  — 9-летний Эдуард VI коронован как король Англии в Вестминстерском аббатстве.
  — в России указом Петра I впервые введены рекрутские наборы.
  — в Москве, на Красной площади, состоялось торжественное открытие памятника Минину и Пожарскому.
  — учреждение Санкт-Петербургского государственного университета.
  — Польское восстание: окончилось первое сражение под Вавром.
  — землетрясение в чилийском Консепсьоне.
  — Гражданская война в США: сражение при Оласти.
  — завершилась Уругвайская война.
  — в Нью-Йорке открылся Метрополитен-музей.

XX век 
  — в Le Figaro опубликован Манифест футуризма.
  — Горийское землетрясение.
  — Виленский сейм принял постановление о присоединении Вильнюса и части юго-восточной Литвы к Польше.
  — завод «Красный путиловец» выпустил первую партию новых трамвайных вагонов для Ленинграда.
  — секретная встреча Адольфа Гитлера и ведущих немецких промышленников накануне мартовских парламентских выборов в Германии.
  — Никольск-Уссурийск переименован в Ворошилов, в честь советского военачальника Климента Ворошилова.
  — Вторая мировая война: воздушный бой у Бугенвиля
  — на кукурузном поле в Мексике начал формироваться вулкан Парикутин.
  — Вторая мировая война: США заняли атолл Эниветок.
  — из уральской эвакуации в Москву вернулись сокровища Оружейной палаты.
  — трижды облетев Землю, Джон Гленн совершил первый американский орбитальный космический полёт.
  — установлены дипломатические отношения между СССР и Камеруном.
  — выведен на орбиту базовый блок орбитальной станции «Мир».
 
 внеочередная сессия областного Совета депутатов Нагорно-Карабахской автономной области (НКАО) приняла решение «О ходатайстве перед Верховными Советами Азербайджанской ССР и Армянской ССР о передаче НКАО из состава АзССР в состав АрмССР» (начало карабахского конфликта).
 образовалась рок-группа «Агата Кристи».
  — в Тиране протестующие снесли гигантскую статую Энвера Ходжи.
 
 в Москве в Кремлёвском дворце состоялась премьера фильма Никиты Михалкова «Сибирский цирюльник».
 к орбитальной станции «Мир» отправляется предпоследняя экспедиция «Союз ТМ-29»
  — состоялись выборы в Жогорку Кенеш (парламент) Киргизии.

XXI век 
  — пожар в клубе Station в штате Род-Айленд, 100 погибших.
  — начало вещания телеканала «Звезда».
  — президент Латвии Валдис Затлерс принял отставку премьер-министра страны Иварса Годманиса.
  — наводнения и селевые оползни на Мадейре.
  — начало расстрела Евромайдана.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся 20 февраля

До XIX века 
 1729 — Фёдор Волков (ум. 1763), актёр и театральный деятель, создатель первого постоянного русского театра.
 1759 — Иоганн Христиан Рейль (ум. 1813), немецкий медик, физиолог, философ и педагог.
 1784 — Вильгельм Хоссбах (ум. 1846), немецкий протестантский богослов.
 1789 — Андрей Жандр (ум. 1873), русский драматург и переводчик.
 1795 — Василий Перовский (ум. 1857), российский государственный деятель и военачальник, генерал от кавалерии, генерал-адъютант.

XIX век 
 1802 — Шарль Огюст де Берио (ум. 1870), бельгийский скрипач, композитор.
 1831 — Алексей Козлов (ум. 1901), русский философ-идеалист.
 1835 — Алессандро д’Анкона (ум. 1914), итальянский писатель.
 1844
 Джошуа Слокам (пропал без вести в 1909), канадский моряк, первым совершивший одиночное кругосветное плавание.
 Людвиг Больцман (ум. 1906), австрийский физик, основоположник статистической физики и физической кинетики.
 Михай Мункачи (ум. 1900), венгерский художник.
 1852 — Николай Гарин-Михайловский (ум. 1906), русский инженер, писатель и путешественник.
 1862 — Дмитрий Айналов (ум. 1939), российский и советский историк искусства.
 1877 — Антоний Вивульский (ум. 1919), польский и литовский архитектор и скульптор.
 1882 — Николай Гартман (ум. 1950), немецкий философ, основоположник критической онтологии.
 1884 — Ярослав Ивашкевич (ум. 1980), польский писатель, поэт и драматург.
 1886
 Такубоку Исикава (ум. 1912), японский поэт и литературный критик.
 Бела Кун (расстрелян в 1939), венгерский и советский коммунист, журналист и политический деятель.
 1888 — Василий Барвинский (ум. 1963), украинский композитор, пианист, музыкальный критик.
 1895 — Семён Саркисов (ум. 1971), советский невролог и нейрофизиолог, академик АМН СССР.
 1897 — Айвен Олбрайт (ум. 1983), американский живописец.
 1898 — Порфирий Иванов (ум. 1983), русский духовный учитель, создатель оздоровительной системы «Детка».

XX век 
 1902 — Энсел Адамс (ум. 1984), американский фотограф, мастер пейзажной съёмки.
 1903
 Лев Доватор (погиб в 1941), советский военачальник, генерал-майор, Герой Советского Союза (посмертно).
 Григорий Бей-Биенко (ум. 1971), советский энтомолог, с 1966 г. президент Всесоюзного энтомологического общества.
 1905
 Алексей Кузнецов (расстрелян в 1950), руководитель ленинградской парторганизации, член особой тройки НКВД СССР.
 Тимофей Лебешев (ум. 1981), кинооператор, заслуженный деятель искусств РСФСР.
 1908 — Григорий Бахчиванджи (погиб в 1943), советский лётчик-испытатель, Герой Советского Союза (посмертно).
 1909
 Владимир Шпак (ум. 2009), советский и российский учёный-химик, исследователь, академик АН СССР и РАН.
 Константин Жук (ум. 1981), украинский советский кинорежиссёр.
 1912 — Пьер Буль (ум. 1994), французский писатель.
 1918 — Игорь Шатров (ум. 1991), кинооператор, кинорежиссёр, сценарист, заслуженный деятель искусств РСФСР.
 1920 — Евгений Драгунов (ум. 1991), советский конструктор стрелкового оружия.
 
 Алекс Ла Гума (ум. 1985), южноафриканский писатель и общественный деятель.
 Роберт Олтмен (ум. 2006), американский кинорежиссёр, сценарист, продюсер.
  — Роберт Ричардс, американский легкоатлет, двукратный олимпийский чемпион в прыжках с шестом.
 1940
 Джимми Гривз (ум. 2021), английский футболист, чемпион мира по футболу 1966 года.
 Владимир Юрзинов, советский хоккеист.
 1941 — Вадим Алисов (ум. 2021), советский и российский кинооператор, народный артист РФ.
 1942 — Фил Эспозито, канадский хоккеист, участник и лучший бомбардир суперсерии СССР — Канада.
 1944 — Павел Амнуэль, советский и израильский физик и писатель-фантаст.
 1951 — Гордон Браун, 74-й премьер-министр Великобритании (2007—2010).
 1962 — Доктор Лиза (наст. имя Елизавета Глинка; погибла в 2016), российский врач-реаниматолог, общественный деятель, правозащитница и филантроп.
 1963
 Чарльз Баркли, американский баскетболист, двукратный олимпийский чемпион.
 Иэн Браун, британский музыкант, лидер группы The Stone Roses.
 1964 
 Александр Гордон, российский радио- и телеведущий, журналист, актёр и режиссёр.
 Наталия Гулькина, советская и российская эстрадная певица, экс-солистка поп-групп «Мираж» и «Звёзды».
 1966
 Синди Кроуфорд, американская супермодель, актриса и телеведущая.
 Рудольф Нирлих (ум. 1991), австрийский горнолыжник, трёхкратный чемпион мира.
 1967
 Курт Кобейн (ум. 1994), американский рок-музыкант, лидер группы Nirvana.
 Павел Мончивода, польский бас-гитарист, участник немецкой рок-группы Scorpions.
 Лили Тейлор, американская киноактриса.
 1970 — Керри Хоскинс, бывшая американская модель и актриса видеоигр.
 1972 
 Коринна Харни-Джонс, американская фотомодель, актриса и кинопродюсер.
 Антон Шкаплеров, российский космонавт, Герой Российской Федерации.
 1975 — Брайан Литтрелл, певец, участник американской группы Backstreet Boys.
  — Стефон Марбери, американский баскетболист.
 
 Артур Абрахам, армянский и немецкий боксёр-профессионал, чемпион мира.
 Артур Боруц, польский футболист.
  — Юлия Волкова, российская певица, бывшая солистка поп-группы «Тату».
 
 Даниэлла Пинеда, американо-мексиканская актриса, писатель и комик.
 Майлз Теллер, американский актёр.
 
 Ки Бо Бэ, южнокорейская спортсменка, трёхкратная олимпийская чемпионка по стрельбе из лука.
 Рианна, барбадосская R&B-певица.
  — Чиро Иммобиле, итальянский футболист, чемпион Европы (2020).
  — Стурла Холм Легрейд, норвежский биатлонист, олимпийский чемпион (2022), многократный чемпион мира.
  — Криштоф Милак, венгерский пловец, олимпийский чемпион, многократный чемпион мира.

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие 20 февраля

До XIX века 
 1054 — Святой Ярослав I Мудрый (р. около 978), великий князь Киевский.
 1431 — Мартин V, (в миру Оддоне Колонна) (р. 1368), папа римский.
 1762 — Тобиас Майер (р. 1723), немецкий картограф и астроном, исследователь движения Луны.
 1790 — Иосиф II, император Священной Римской империи (р. 1741).
 1799 — Жан-Шарль де Борда (р. 1733), французский физик и геодезист, определивший длину секундного маятника в Париже.

XIX век 
 1806 — Павел Дмитриевич Цицианов (р. 1754), князь, русский военный деятель, генерал от инфантерии.
 1810 — Мартин Почобут-Одляницкий, белорусский и литовский просветитель, астроном, математик, ректор Главной виленской школы (р. 1728).
 1864 — Александр Христофорович Востоков (р. 1781), академик Петербургской академии наук (с 1841 года).
 1892 — Герман Франц Мориц Копп (р. 1817), немецкий химик.

XX век 
 1907 — Анри Муассан (р. 1852), французский химик, получивший фтор, лауреат Нобелевской премии 1906 года.
 1908 — Александр Иванович Эртель (р. 1855), русский писатель, талантливый самоучка («Записки Степняка», «Смена» и др.).
 1909 — Поль Рансон (р. 1864), французский художник, дизайнер и график.
 1911 — Юзеф Монтвилл, польский банкир и меценат (р. 1850).
 1920 — Роберт Эдвин Пири, американский арктический исследователь, адмирал, на собачьих упряжках первым достиг района Северного полюса (р. 1856).
 1922 — Рейнхард Маннесман (), немецкий инженер и предприниматель, один из братьев — основателей концерна «Mannesmann AG» (р. 1856).
 1923 — Сухэ-Батор (р. 1893), руководитель Монгольской народной революции, один из основателей Монгольской народно-революционной партии.
 1936 — Макс Шрек (р. 1879), немецкий актёр.
 1937 — Василий Евмениевич Савинский, художник (р. 1859).
 1938 — расстрелян Борис Корнилов (р. 1907), советский поэт и общественный деятель-комсомолец.
 1941 — Жорж Минне (Минн) (р. 1866), бельгийский скульптор.
 1949 — Василий Иванович Лебедев-Кумач, русский советский поэт-песенник (р. 1898).
 1953 — Видунас (Вилюс Стороста), литовский драматург, публицист, философ (р. 1868).
 1960 — Леонард Вулли, английский археолог, открывший останки древнего Ура (р. 1880).
 1961 — Перси Грейнджер (р. 1882), американский пианист, аранжировщик и композитор австралийского происхождения.
 1962 — Иосиф Ермольев (р. 1889), один из первых русских кинопредпринимателей, продюсер.
 1966 — Честер Уильям Нимиц (р. 1885), американский адмирал флота.
 1971 — Александр Наумович Цфасман (р. 1906), советский пианист, композитор, аранжировщик, дирижёр, руководитель оркестра (р. 1906).
 1972 — Мария Гёпперт-Майер (р. 1906), немецкий физик, лауреат Нобелевской премии 1963 года.
 1975 — Иван Сергеевич Соколов-Микитов (р. 1892), писатель, публицист, мемуарист.
 1985 — Николай Урванцев (р. 1893), советский учёный-геолог, исследователь Арктики.
 1989 — Василий Иванович Ардаматский (р. 1911), писатель («„Сатурн“ почти не виден», «Возмездие»).
 1993 — Ферруччио Ламборгини, итальянский автопромышленник, создавший быстрые и дорогие автомобили спортивного класса (р. 1916).
 1994 — Владимир Дружников (р. 1922), киноактёр («Каменный цветок», «Без вины виноватые», «Сказание о земле Сибирской», «Константин Заслонов»).
 1996 — Одри Мэнсон (р. 1891), американская модель, актриса театра и кино.
 1999 — Лейла Векилова (р. 1927), азербайджанская балерина, балетмейстер, педагог, народная артистка СССР.

XXI век 
 2001 — Ирина Николаевна Бугримова, первая в России женщина — дрессировщица хищников, народная артистка СССР.
 2003
 Морис Бланшо (р. 1907), французский писатель, мыслитель-эссеист.
 Ежи Пассендорфер (р. 1923), польский кинорежиссёр.
 2005 — Хантер Стоктон Томпсон (р. 1937), американский писатель и журналист, родоначальник «гонзо-журналистики».
 2007 — Альберт Мкртчян (р. 1926), советский кинорежиссёр («Земля Санникова»).
 2009 — Константин Беляев (р. 1934), российский автор и исполнитель шансона.
 2010 — Александр Хейг (р. 1924), американский военачальник, государственный деятель и дипломат, государственный секретарь США.
 2012 — Ренато Дульбекко (р. 1914), американский вирусолог итальянского происхождения, нобелевский лауреат (1975).
 2017
 архимандрит Кирилл (в миру Иван Дмитриевич Павлов; р. 1919), духовник Троице-Сергиевой лавры, духовный отец трёх русских патриархов.
 Игорь Селезнёв (р. 1931), советский и российский конструктор ракетного оружия, Герой Социалистического Труда.
 Виталий Чуркин (р. 1952), постоянный представитель России при ООН.
 2018 — Андрей Круз (настоящее имя Андрей Юрьевич Хамидулин; р. 1965), популярный современный русский писатель-фантаст.

Народный календарь, приметы и фольклор Руси 
Лука.
 На Руси на Луку пекли пироги с луком.
 Полуденный ветер в этот день сулит добрый урожай яровых.

См. также

Примечания